Toposa (seltener auch Topotha oder Taposa geschrieben) ist

eine Sprache in Sudan, siehe Toposa (Sprache),
eine Ethnie in Sudan, siehe Toposa (Ethnie).